W Polsce
 Lutynia – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Lądek-Zdrój 
 Lutynia – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Miękinia 
 Lutynia – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Dobrzyca
 Lutynia – osada w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Nowe Miasto nad Wartą
 Lutynia – rzeka, lewy dopływ Warty
 Lutynia – dawna gmina
 Lutynia – gromada
 Lutynia – przystanek kolejowy

 W Czechach
 Lutynia – część miasta Orłowa w kraju morawsko-śląskim, w Czechach
 Lutynia Dolna – gmina w kraju morawsko-śląskim, w Czechach